Прапор — полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене до держална чи шнура.
 Бойовий прапор
 Воєнний прапор
 Червоний прапор
 Прапор — у Московській державі XVI—XVII століть — невеликий прапор з двома хвостами, був особистою корогвою бояр, пізніше всіх посадовців.
 Прапор — у Московській державі XVI—XVII століть — військовий загін при прапорі, корогва.
 Прапор — розмовна назва прапорщика.
 Прапор — термін у лінійній алгебрі.
 Прапор — термін у геометрії багатогранників.
 Прапор (прапорець) — термін в інформатиці.
 «Прапор» — назва журналу «Березіль» у 1956—1991 роках.

Топонім 

 Прапор — село в повіті Долж, входить до складу комуни Амерештій-де-Жос.

 Прапор (до 2016 року — Червоний Прапор) — село в Криничанському районі Дніпропетровської області.
 «Прапор» — футбольний стадіон у Краматорську Донецької області, домашня арена футбольного клубу «Авангард».

Див. також 
 Червоний Прапор
 Прапорець (значення)